Highway To Dhampus é um filme feito pelos produtores norte-americanos John de Blas Williams e Rick McFarland junto com o ator norte-americano, Gunner Wright, que já trabalhou em filmes como 'Love' e 'Dead Space ". A estrela de cinema do Nepal, Raj Ballav Koirala também será visto dividindo espaço no filme.

No filme, a atriz britânica Rachel Hurd-Wood vai tomar o papel principal feminino.  A atriz  tem acumulado muitos  filmes em sua carreira.  Nós podemos vê-la nos papéis que foram destaque em sua filmografia tais como a querida Wendy no filme Peter Pan e em Perfume: A história de um assassinato.

O elenco conta ainda com Suesha Rana, Desh Bhakt Khanal, e a  atriz infantil sayush Gurung.

Cerca de 85% do filme será filmado no Nepal, porém há cenas a serem gravadas na Inglaterra, Estados Unidos e Kuwait.
De acordo com Koirala, ator do Nepal que participará do projeto, este filme tem fortalecido as relações entre o Nepal e o governo americano.

 O enredo do filme se baseia na história do Nepal.

ElencoRachel Hurd-Wood'' como Elizabeth James Gunner Wright Como Colt Morgan Suesha Rana Como Laxmi Raj Ballav Koirala Como Ajit Thapa Deshbhakta Khanal Como Mahendra Sharma sayush Gurung Bajracharya Como Prabhujee Sophie McShera Como Ginny Topham Vinzenz Kiefer Como Nino Neumann Masha Tokareva Como Sabina Kretchman Sunil Shrestha Como Arjun.